Ruja (gemeente)
 Ruja (Neder-Silezië)